La saison 2012-2013 de Premier-Liga Arménienne est la  du championnat d'Arménie de football. Lors de cette saison, le Ulisses FC tente de conserver son titre de champion d'Arménie. Trois places sont qualificatives pour les compétitions européennes, la quatrième place étant celles du vainqueur de la Coupe d'Arménie 2013.

Au terme d'une saison marathon de 42 rencontres, c'est le Shirak FC qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec neuf points d'avance sur Mika Erevan et vingt-et-un sur Gandzasar Kapan. Il s'agit du quatrième titre de champion d'Arménie de l'histoire du club, le premier depuis celui remporté lors du Championnat d'Arménie de football 1999.

Changement du format de la compétition 
Pour la première fois depuis l'édition 1996-1997, le championnat se déroule sur deux années civiles, à l'instar des compétitions nationales de la plupart des pays européens. En effet, la saison dure plus longtemps que les saisons précédentes, car chaque équipe joue six fois par saison contre chaque autre équipe (trois fois à domicile et trois fois à l'extérieur).

Les clubs participants de la Premier League

Compétition

Classement 

| align="left" valign="top" width="50%" |

|}

L'Impuls Dilidjan a été dissous à l'issue de la saison.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références 

Championnat d'Arménie de football
Arménie
Sport en Arménie en 2012
Sport en Arménie en 2013